László Károly (1815–1894) mérnök, író, utazó, 1848-49-es szabadságharcos 
 László Károly (Kézdivásárhely, 1823- ?) 48/49-es szabadságharcos, őrnagy, majd százados
 László Károly (1917–1983) a Lehel műszaki igazgatója
 László Károly (1923–2013) műgyűjtő
 László Károly (1935) erdélyi színész